«Protestas en Perú de 2022-2023» redirige aquí. Para los sucesos específicos, anteriores y posteriores de la entablada Coordinadora Macrorregional del Sur, véanse sus artículos principales: Protestas en Perú de diciembre de 2022 y Protestas en Perú de 2023.

La violencia política en Perú (o también citada como convulsión social) se refiere a una serie de enfrentamientos e insurreciones que se desarrolla en la República Peruana, principalmente en las regiones meridionales, desde la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de la República por su intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. 

Desde la asunción de Dina Boluarte a la presidencia, las regiones del sur mostraron su rechazo y apoyo al entonces detenido Castillo, las principales regiones en donde se presentan las manifestaciones son Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Puno, y en menor medida en Huancavelica, Moquegua y Tacna. El conflicto como parte de la segunda crisis política en el país —entre los espectros polarizados por la representación los partidos políticos— también tiene antecedentes históricos de un constante roce entre el norte, Lima y el sur peruano que viene desde la independencia, alimentado por las diferencias socioculturales y el centralismo. Los medios internacionales calificaron a esos sucesos de «estallido social». 

En el contexto del conflicto, algunas corrientes más radicales de los manifestantes incluso llamaban a declarar la independencia de todas las regiones meridionales bajo el nombre de «Gran Sur» o «República del Sur», éstas corrientes también se mezclan con un incipiente «nacionalismo quechua-aymara». Además de contar un liderazgo descentralizado, el gobierno peruano acusó formalmente de la presencia de grupos de extrema izquierda como el MOVADEF y la interferencia boliviana con intereses anexionistas. Una de las medidas tomadas en el gobierno de Boluarte fueron las medidas de seguridad por fuerzas policiales y militares, quienes se negaron en apoyar aquel intento de autogolpe, para reducir eventuales ataques de los manifestantes. Los manifestantes cuestionaron la participación, en que calificaron el gobierno de Boluarte supuestamente como «gobierno cívico-militar».

Contexto

Intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo en 2022

Arresto del expresidente y prisión preventiva 

Sin embargo, la detención de Castillo fue ratificada por el Poder Judicial el 15 de diciembre de 2022 cuando el Juez Supremo Juan Carlos Checkley dispuso 18 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de rebelión y alternativamente conspiración por existir peligro de fuga. También se dictó medida de comparecencia a Aníbal Torres Vásquez con presentación mensual y cada vez que el juzgado lo solicite y una obligación económica de 20 mil soles para depositar al Banco de la Nación (Perú) dentro de tres días

Investidura de Dina Boluarte a la presidencia

Desarrollo

Primera revuelta contra el gobierno de Boluarte y afines

Segunda revuelta contra el gobierno de Boluarte y afines

Frentes de conflicto relevantes

Insurgencia en Apurímac

Convulsión en Lima Metropolitana

Paralización de Puno

Bloqueo de Madre de Dios

Derechos humanos y bienes públicos

Incidentes en Ayacucho

Incidentes en Juliaca

Incendio del centro histórico de Lima

Toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Respuestas del gobierno de Boluarte

Adelanto de elecciones para el mismo 2023

Adelanto de elecciones para 2024

Impacto

Económico

Prensa

Internacional

Notas

Referencias 

Violencia política en Perú (2022-2023)
Convulsión social de Perú (2022-presente)